1. FC Tatran Prešov är en slovakisk fotbollsklubb från Prešov, som grundades år 1898.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Slovakien
Sportklubbar bildade 1898
Prešov